Национальная лига 1972/1973 () — 62-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 11 августа 1972 года и закончился 30 июня 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1972/1973 на rsssf.com 
 Сезон 1972/1973 на сайте austriasoccer.at 

1972/1973
Спорт в Австрии в 1972 году
Спорт в Австрии в 1973 году
Австрия
Австрия